Виктор Владимирович Белоскоков (род. 1956 года) – советский бегун на средние дистанции, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике (Лесной, ФиС, СК «Факел»).

Биография 
Виктор Владимирович чемпион Советского Союза. Окончил Омский государственный институт физической культуры.

Тренер Н.С. Кандауров.

Виктор пришел к Николаю Степановичу в 1968 году. Потом по его настоятельной просьбе он был переведен в группу бегунов. ДЮСШ закончил в 1974 году перворазрядником (дистанция 400 метров).

В 1975 году Виктор Владимирович Белоскоков  мастер спорта и студент Омского института физкультуры.

В 1976 году он был зачислен кандидатом в состав сборной команды страны для подготовки к Олимпийским играм в городе Москве.

В 1978 году на чемпионате СССР по лёгкой атлетике Виктор был шестым на дистанции 800 метров. Был включен в состав сборной эстафетной команды РСФСР 4×800 метров. В Упорной борьбе Российская команда выиграла у сборной Москвы. Виктор Владимирович Белоскоков – чемпион Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Белоскоков Виктор Владимирович

Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Бегуны на средние дистанции СССР